Фінал Кубка Іспанії з футболу 2010 — футбольний матч, що відбувся 19 травня 2010 року. У ньому визначився 108-й переможець кубка Іспанії.

Шлях до фіналу

Подробиці

Джерела 
 Матч на soccerway

Фінали кубка Іспанії з футболу
2010 у футболі
2010 в іспанському спорті